David Steen peut désigner :
  (1936-), photographe anglais ;
 David Steen (1954-), acteur américain ;
 Dave Steen (1942-), athlète canadien spécialiste du lancer du poids
 Dave Steen (1959-), athlète canadien spécialiste du décathlon.

Voir aussi